Die Austrian Open 2018 im Tischtennis waren das zwölfte Turnier der ITTF World Tour 2018. Sie fanden vom 6. bis 11. November 2018 im österreichischen Linz statt.

Einzel

Männer

Frauen

Doppel

Männer

Frauen

Mixed

Weblinks 
 Die Austrian Open 2018 auf der Website der ITTF (abgerufen am 29. März 2020)
 Die World Tour 2018 auf der Website der ITTF (abgerufen am 29. März 2020)

ITTF World Tour
Sportveranstaltung in Linz
Tischtenniswettbewerb in Österreich
Tischtennisveranstaltung 2018